Британски језици могу се односити на:
Језици Уједињеног Краљевства
Бритонски језици